Маньелга (Мань-Елга) — река в России, протекает в Ашинском районе Челябинской области. Устье реки находится в черте города Аша в 124 км по правому берегу реки Сим. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сим от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010200612111100019164
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101916
 Код бассейна — 10.01.02.006
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Ашинского района
Притоки Сима